Nacombogo peut désigner :
Nacombogo, le village situé dans le département de Béré au Burkina Faso
Nacombogo, le village situé dans le département d'Ipelcé au Burkina Faso
Nacombogo, le village situé dans le département de Toécé au Burkina Faso

Homonymie de localités